Поли- (от  «многочисленный») — приставка к слову, обозначающая «большое количество», «множество».
примеры:
 Полифония
 Полисахарид
 Полимер
 Полиневрит
 Полином

 Поли — () итальянская, () английская и () французская фамилии.
 Поли () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Рим.
 Поли () — коммуна в департаменте Фаро Северного региона Камеруна.
 Поли () — американский фильм 1998 года, снятый режиссёром Джоном Робертсом.
 Поли — имя
носители:
 Поли Айяла (; р. 1970) — американский боксёр-профессионал, выступавший в легчайшей, 2-й легчайшей, полулёгкой и 2-й полулёгкой весовых категориях.
 Поли Стайрин (; р. 1957) — английская певица, получившая наибольшую известность как солистка панк-рок группы новой волны X-Ray Spex.
 Поли Перретт (; р. 1969) — американская актриса кино и телевидения.
 По́ли Шор (; р. 1968) — американский актёр, режиссёр, сценарист.

См. также 
 Полли